Alessandro Diamanti (Prato, 2 mei 1983) is een Italiaans betaald voetballer die voornamelijk als aanvallende middenvelder speelt.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Hij maakte zijn debuut in het Italiaanse nationale team op 17 november 2010 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Roemenië. Hij werd door bondscoach Cesare Prandelli ook opgenomen in de Italiaanse selectie voor Euro 2012 in Polen en Oekraïne, waar de ploeg uiteindelijk de finale bereikte. Daarin verloor de La Squadra Azzurra met 4-0 van titelverdediger Spanje. In 2013 werd hij opgenomen in de selectie van Italië voor de Confederations Cup, waar het strandde in de halve finale. Hij werd gepasseerd voor het WK voetbal 2014 in Brazilië, net als onder anderen Luca Toni en Alberto Gilardino.

Bijgewerkt t/m 28 september 2013

Erelijst

Italiaans voetballer